Sulawesi Barat () ist eine indonesische Provinz auf der Insel Sulawesi. Die Provinz entstand erst 2004 durch Abspaltung von Sulawesi Selatan (Südsulawesi).

Sulawesi Barat liegt an der Westküste der Insel, an der Makassarstraße gegenüber von Borneo. Die Provinz entspricht in etwa der historischen Region Mandar. Die Bevölkerung der Region, bekennt sich größtenteils zum Islam (etwa 83 %) und war in der Vergangenheit für ausgezeichnete Seeleute und Fischer bekannt. Auch heute noch spielt der Fischfang eine bedeutende Rolle, daneben sind vor allem die Landwirtschaft und zu einem geringen Teil der Bergbau von Bedeutung.

In der Region, die im 17. Jahrhundert islamisiert wurde, konnte sich die niederländische Kolonialherrschaft erst im 19. Jahrhundert festigen. Nach der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg wurde die Region ein Teil der indonesischen Provinz Sulawesi Selatan und 2004 eine eigene Provinz.

Verwaltungsgliederung 
Sulawesi Barat besteht aus sechs Regierungsbezirken (Kabupaten).

Literatur 
 Sulawesi Barat Dalam Angka 2012, Badan Pusan Statistik Provinsi Sulawesi Barat (E-Book, indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Sulawesi